Fotometria (astronomia) – misura della radiazione elettromagnetica degli oggetti astronomici.
 Fotometria (ottica) – scienza della misurazione della luce visibile in termini della luminosità percepita dall'occhio umano.
 Spettrofotometria – misura della distribuzione spettrale insieme al flusso o all'intensità.